La alegría de la vida puede referirse a:

 La alegría de la vida, novela de Raymond Queneau de 1952.
 La alegría de la vida, serie de televisión de 1991.